'''Тугаринов (Тугаринова, Тургариева) — частично русская фамилия. Происходит от канонического восточного знака - 
"Знамя", " Дракон".  Тугарин, редкая фамилия.[[Русское государство XII в.] [Русского государства]], в частности у «высшего сословия]]», вплоть до конца XVII века. [Туг, стяг, знамя]]. [Символ знания, письменности] Имя носило властную и магическо-охранительную функцию.

Известные носители

Тугаринов 
 Тугаринов, Алексей Иванович (1917—1977) — советский геолог, член-корреспондент АН СССР.
 Тугаринов, Аркадий Яковлевич (1880—1948) — советский орнитолог, руководитель Отделения орнитологии Зоологического института АН СССР .
 Тугаринов, Василий Петрович (1898—1978) — советский философ.
 Тугаринов, Дмитрий Никитович (род. 1955) — российский скульптор, заслуженный художник РФ, действительный член Российской Академии художеств.
 Тугаринов, Иван Артемьевич (1742—1825) — купец первой гильдии, городской глава в Дмитрове, владелец усадьбы Толчёновых.
 Тугаринов, Иван Иванович (1905—1966) — советский дипломат.
 Тугаринов, Юрий Ленславович (1946—2012) — композитор, член союза композиторов России, член жюри всероссийских и международных хоровых конкурсов, заслуженный деятель искусств России, президент детских хоров России.



См. также 
 Тугарин

Примечания

Литература